Акчата́вская во́лость (до 1 января 1878 года Кирнеевская волость) — казахская кочевая волость в Каркаралинском уезде Семипалатинской области.

История 

Создана путем деления Карсон-Кирнеевской волости на Кирнеевскую и Карсонскую волости в 1869 году.
В октябре 1923 года, на основании постановления ЦИК КазАССР от 5 июля 1923 года объединён с Нуринской, Токраунской и Чулымской в Кедейскую волость.

В начале 1920 года род керней с карсонами сместились на юг из-за карательных отрядов белогвардейцев Колчака.

Население 
Население составляет подрод Керней рода Каракесек племени Аргын. Численность кибиток отделении подрода Керней на 1884 год:
 Чан 350
 Балапан 226
 Балта 300
 Тюйте 350
 Всего 1226

Генеалогия

Представители рода 
Из рода Керней вышли:
 1 заместитель премьер-министра и председатель Национального банка — Д. Сембаев.
 1 Герой Советского Союз — Нуржанов.
 3 Героя Социалистического Труда — Беркмбаев, Кайкыбасов, Куанышбаев.
 5 министра — А. Сембаев, Ашляев, Т. Ермегияев, А. Ермегияев, Оспанов.
 6 депутата (Верховный Совет, Сенат, Мажилис) — А. Сембаев, Ашляев, Абдиров, Абдикеров, Акылбаев, Макашев.
Список представителей рода Керней составляющий абсолютное большинство население волости.

 Сембаев, Даулет Хамитович (Шаң-Құтымбет)
 Сембаев, Абдыхамит Ибнеевич (Шаң-Құтымбет)
 Сембаев, Даурен Хамитович (Шаң-Құтымбет)
 Абдиров, Нурлан Мажитович (Шаң-Сүйіндік)
 Беркмбаев, Бегма (Шаң-Қуандық)
 Абдикеров, Рыскали Калиакбарович (Шаң-Қуандық)
 Акылбаев, Жамбыл Саулебекович (Дау-Балта-Итқара)
 Беков, Орынбек (Дау-Балта-Жамбы)
 Ашляев, Серик Сопыжанович (Дау-Балта-Қараша) — депутат мажилиса парламента Казахстан
 Ашляев, Казбек Сопыжанович (Дау-Балта-Қараша) — советский и казахстанский боксёр и тренер, заслуженный тренер СССР .
 Ермегияев, Талгат Амангельдиевич (Дау-Түйте-Жарылғап)
 Ермегияев, Амангельди Динович (Дау-Түйте-Жарылғап)
 Шынкеев, Ержан Темиркулович (Дау-Түйте-Жарылғап)
 Батталова, Шарбан Батталовна (Дау-Түйте-Жарылғап)
 Канжанов, Беймбет Кайратович (Дау-Түйте-Жарылғап)
 Кайкыбасов, Абду (Дау-Қалқаман)
 Нуржанов, Казбек Бейсенович (Балапан-Бөгілі)
 Ракишев, Баян Ракишевич (Балапан-Бөгілі*)
 Оспанов, Хайрулла Алтынбекович (Балапан-Есей)
 Алтайбаев, Жусип Алтайбаевич (Самырза-Күшік)
 Куанышбаев, Имаш — Герой Социалистического Труда.

* Происходит из Уак.

Территория 

Территория находилась на юго-западе Каркаралинского внешнего округа, а потом Каркаралинского уезда, сейчас находится на юге современного Актогайского и Шетского районов.

Административное деление 
Делилась на 8 административных аулов:

Животноводство

Главы 
 Кара би Байтиков
 Абен Турсынов

Волостные управители и бии Акчатауской волости 1872—1916 годы 
С 24 января 1872 года во главе волости был Кульжанбек Аксеитов, заместитель — Каршолак Байсенов, затем Молдабек Данияров и Жаманбек Нурланов. Народные судьи в аулах: Улькен Карин, Саттыбай Бексеитов, Ак Жаныспаев (умер 12.03.1874), Омар Нурланов, Чоан Худайбергенов, Ниязбек Базильбеков.

С 30 января 1878 года волость возглавили Сары Молдабеков и Оспан Берденев. Народные судьи в аулах: Саттыбай Бексеитов, Ботпай Аков, Ниязбек Базильбеков, Турсун Чолаков, Нурбай Даулбаев, Чоан Худайбергенов, Мусабек Сарбаев и Ускен Карин.

С 20 декабря 1880 года у власти Чоан Худайбергенов и Аяш Чолаков. Народные судьи в аулах: Саттыбай Бексеитов, Ботпай Аков, Жазыбай Токсеитов, Жолдас Шолаков, Бойгонус Бекеев, Бельгожа Оразбеков, Игембай Муразбеков, Ускен Карин.

Затем 12 лет подряд волостью руководили Кульжанбек Аксеитов и его заместитель Адамбай Чолаков. Они избирались на 4 срока 17 декабря 1883 года, 11 августа 1887 года, 19 августа 1889 года и 18 июня 1892 года. Из народных судей 12 лет отслужили Турсун Чолаков и Саттыбай Бексеитов, награжденный 23 ноября 1884 года Государем Императором серебряной медалью «За усердие»

По 3 срока (9 лет) находились на посту Ботпай Аков, Чоан Худайбергенов Муса Нурбаев (Норбаев), Омар Карин, Жасыбай Токсеитов.

На одно трехлетие назначались Жузбай Акмагамбетов, Мусабек Сарбасов‚ Кеченбай Бердин, Куанышбек Нурланов, Меркебай Бажаров, Марал Сейтказин, Аймагамбет Бегайдараров, Муса Ботпаев, Садвокас Омаров, Куанышбай Джантокин.

Ускен Карин скончался 12 декабря 1883 года.

Адамбай Чолаков приказом Степного губернатора 5 мая 1887 года был удостоен Почетного халата III разряда, 18 июня 1892 года был награждён Похвальным листом. 25 сентября 1890 года‚ Кульжанбек Аксеитов удостоился серебряных часов на серебряной цепочке.

С 19 сентября 1895 года волостным был утвержден Жунус Кeдайбергенов. заместителем — Марал Сейтказин. В 8-ой раз бием аула № 1 стал Саттыбай Бексеитов. Остальные судьи в аулах: № 2 — Бабак Альджанов, № 3 — Садвокас Омаров, № 4 — Турсын Чолаков, № 5 — Муса Норбаев. № 6 — Раимбек Кенжебаев, № 7 — Куанышбай Джантокин № 8 — Омар Карин (потерял должностной знак и печать судьи)

За усердно-полезную службу Степной губернатор 19 ноября 1896 года наградил Адамбая Чолакова Почетным халатом ІІ разряда. Похвальным листом был награждён Саттыбай Бексеитов. Благодарностями были отмечены Жунус Кудайбергенов и Раимбек Кенжебаев.

13 март 1897 года Саттыбай Бексеитов получил Почетный халат III разряда.

С 24 декабря 1898 года волостным был утвержден Чолаков, заместителем Муса Ботпаев. Народные судьи в аулах: № 1 — Жусуп Байсенев, № 2 — Ботпай Аков, № 3 Садвокас Омарбаев. №.4 — Турсын Чолаков, № 5 —— Муса Норбаев, № 6 — Жуаспай Тасбулатов, № 7 — Куанышбай Джантоки, № 8 — Омар Карин.

За следующее трехлетие с 30 октября 1901 года снова во власти Смагул Чолаков и Муса Ботпаев. Народные судьи в аулах: № 1 — Абеу Кульжанбеков, № 2 — Ботпай Аков, № 3 Садвокас Омарбаев. №.4 — Турсын Чолаков, № 5 —— Муса Норбаев, № 6 — Чоан Худайбергенов, № 7 — Куанышбай Джантокин, № 8 — Омар Карин.

30 января 1904 года Государь Император пожаловал Адамбаю Чолакову золотую медаль для ношения на груди на Станиславской ленте. Так был оценен благородный поступок щедрого дарителя, патриота. Весной 1903 года сложилась
бескормица. Адамбай Чолаков на свои средства — 1500 рублей снарядил караван за зерном к казахам Южного Прибалхашья в Баканасскую волость. Продовольствие было доставлено очень оперативно. Адамбай Чолаков организовал раздачу хлеба беднякам-кедеям. Другим раздал для пропитания дойных коз и овец.

Адамбай Чолаков и его родственники были одними из самых богатых скотоводов Сарыарки. В иные года общее количество скота у них достигало 15 тысяч голов.

С 5 июля 1905 года волостью руководили третий раз подряд Смагул Чолаков и Муса Ботпаев. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Абеу Кульжанбеков и Кульжанбек Аксеитов, № 2 — Ботпай Аков и Тлеген Елегенев, № 3 — Садвокас Омаров (умер 05.01.1907) и Куанышбек Нурланов, № 4 — Турсын Чолаков и Журша (?) Тажин, № 5 — Муса Нурбаев и Окжан (?) Жолбарсов, № 6 — Чоан Худайбергенов и Жуаспай Тасбулатов, №‚ 7 — Куанышбай Джантокин и Жолды (?) Жантокин, № 8 — Омар Карин и Оспан Карин.

9 марта 1906 года Степной губернатор отметил Похвальным листом работу волостного Смагула Чолакова и биев Абеу Кульжанбекова, Ботпая Акова, Турсына Чолакова, Чоана Худайбергенова и Омара Карина.

Телеграмму в Санкт-Петербург 22 июля 1905 года от жителей волости подписали Жусуп Бейсембин и Жуаспай Тасбулатов.

Выборщиками по избранию члена Государственной Думы от населения волости назначены Жусуп Бийсембин (аул № 1, 49 лет) и Абен Турсунов (аул № 4, 31 год).

20 марта 1907 года Похвального листа был удостоен «почетный киргиз» Амантай Адамбаев.

Со 2-го октября 1907 года на трехлетие волостным утвердили Амантая Адамбаева, заместителем — Смагула Чолакова. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Абеу Кульжанбеков и Кульжанбек Аксеитов, № 2 — Ботпай Аков и Кабыш Ботпаев, № 3 — Токсанбай Жумабеков (?) и Мусатай Карашолаков, № 4 — Турсын Чолаков и Мусатай Карачолаков, № 5 Журши Тажин и Муса. Норбаев, № 6 — Чоан Худайбергенов и Нурман Кудайбергенов, № 7 — Куанышбай Жантокин и Жолды Жантокин № 8 — Омар Карин и Оспан Карин.

С 10 июля 1910 года волостной Амантай Адамбаев был отстранен от должности по болезни. Место волостного управителя занял Смагул Чолаков.

С 9 марта 1911 года волостным был утвержден Амантай Адамбаев, заместителем — Абубакир Жантасов. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Жусуп Бийсембин и Сапатай Есенгулов, № 2 — Муса Ботпаев и Иса Ботпаев, № 3 — Крышбек (?) Нурланов и ? (неразборчиво), № 4 —— Турсын Чолаков (умер 24.04.1912) и Журши Тажин, № 5 — Оспангали Сейтказин и Жумаш (?) Батысов, № 6 — Чоан Худайбергенов и Жуватай Тасбулатов, № 7 — Аймагамбет Бегайдаров и Бестыбай Баймагамбетов, № 8 — Омар Карин и Оспан Карин.

С 1913 по 1916 годы волостью управлял Токмаганбет Асанбеков с помощью Амантая Адамбаева. Народные судьи и их заместители в аулах: № 1 — Алибек Кульжанбеков и Абдыкас Саттыбаев, № 2 — Муса Ботпаев и Кабыш Ботпаев, № 3 Куанышбек Нурланов и Токсанбай Жуманбеков, № 4 Смагул Чолаков и Жусупбек Ашев (?), № 5 — Оспангали Сеитказин и Жумаш (?) Батысов, № 6 — Жуатай Тасбулатов и Бекиш Жазыбаев, № 7 — Аймагамбет Бегайдаров и Сагандык Саттыбаев, № 8 Омар Карин и Оспан Карин, № 9 — Чоан Кудайбергенов и Закир Чавенев.

Нетрудно подсчитать, что больше всех —— 10 раз становился бием житель аула № 8 Омар Карин.

29 марта 1916 года Степной губернатор выразил благодарность жителю аула № 4. Абену Турсынову за передачу юрт в фонд действующей армии.

К 1914 году из жителей—Акчатауской волости домовладение в Каркаралах имел Абдильда Жанасов. Присяжным заседателем был утвержден Бодаубек Раимбеков.

Делегаты 1917 года 
Уполномоченные (делегаты) от волости на 6 марта 1917 года: Раимбеков Бодаубек;

Членами Совета уездного комитета избрать от волостей: Адамбаев Амантай, Раимбеков Бодаубек;

Баи 
Адамбай и Турсын имели 17 тыс. лошадей и были очень богатыми. Во время советской власти их потомки подверглись конфискации и гонениям.

Курылтай 
В августе 2005 года возле поселка Акжал Шетского района прошел курылтай рода с 170 юртами.

Общественный Благотворительный Фонд 
В  05.11.2003 зарегистрирован ОБФ «Көкбөрі Керней баба». Руководитель: Майбас Төрехан Әкімжанұлы.

Примечания 

Волости Семипалатинской области
История административно-территориального деления Казахстана